Brünnleingraben ist ein Gewässername:

 Brünnleingraben (Balbach), rechter Zufluss des Balbachs in Oberbalbach (Stadt Lauda-Königshofen), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Brünnleingraben (Weihergraben), linker Zufluss des Weihergrabens bei Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Ähnlicher Name:
 Hinteres Brünnlein, linker Nebenstrang-Oberlauf bis kurz vor Berndshausen, Stadtteil Nitzenhausen, Künzelsau, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg des linken Nebenstrang-Oberlauf-Arms des Speltbachs 

Siehe auch:
 Brünnle